Хо́рхе Го́нгора Монтальва́н (; 12 октября 1906, Лима, Перу — 25 июня 1999, там же) — перуанский футболист, нападающий, участник чемпионата Южной Америки 1929, чемпионата мира 1930 года (в запасе) и чемпионата Южной Америки 1935.

Карьера

Клубная 
Хорхе Гонгора 8 сезонов играл за клуб «Университарио» в чемпионате Перу. В 1930-е годы выступал за несколько чилийских клубов.

В сборной 
Дебютировал в сборной на чемпионате Южной Америки 1929, где 3 ноября 1929 года провёл матч против сборной Аргентины. Матч был проигран со счётом 0:3.
В составе сборной принимал участие в первом чемпионате мира, однако на поле не выходил.
Повторное появление Хорхе на поле в футболке сборной состоялось 20 января 1935 года во время розыгрыша чемпионата Южной Америки 1935, этот матч перуанцы проиграли сборной Аргентины со счётом 1:4.

Итого: 2 матча / 0 голов; 0 побед, 0 ничьих, 2 поражения.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Ceroacero

Футболисты Перу
Игроки ФК «Университарио»
Игроки ФК «Аудакс Итальяно»
Игроки ФК «Унион Эспаньола»
Игроки ФК «Универсидад де Чили»
Игроки сборной Перу по футболу